In Mosambik gibt es sieben Nationalparks.

Einzelnachweise 

Mosambik
Mosambik
Nationalpark in Mosambik